

Мочаловка — колишнє село, Алнаський район, Удмуртія
 Мочаловка — річка у Вологодській області, ліва притока Пеноми